Појам Метрополис може да се односи на:
 Метрополис (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
 Метрополис (филм), немачки филм из 1927.
 Метрополис (Анатолија), антички град у Малој Азији
 Метропола, велики је град или конурбација које је значајан привредни, политички и културни центар за земљу или регион.